

Patronyme 

 Alexey Shor (1970-), compositeur classique maltais d'origine russe ;
 Dan Shor (1956-), acteur américain.
 Elizabeth Noble Shor (1930-2013), historienne et scientifique américaine ;
 Hilary Shor (?-), productrice américaine ;
 Ira Shor (1945-), professeur de rhétorique ;
 Miriam Shor (1971-), actrice américaine ;
 Naum Z. Shor (1937-2006), mathématicien soviétique et ukrainien ;
 Peter Shor (1959-), mathématicien américain ;
 Saadia Bekhor Shor, fils supposé de Joseph Bekhor Shor, un tossafiste de la fin du .

Divers 
 (3946) Shor est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme juif